Серос Колорадос има више значења:

 Серос Колорадос (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серос Колорадос (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серос Колорадос (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серос Колорадос (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серос Колорадос (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серос Колорадос (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику